Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego (ang. Tom and Jerry Tales) – kanadyjsko–amerykański serial animowany opowiadający o przygodach kota imieniem Tom i myszy imieniem Jerry. W Polsce nadawany był na kanale TV Puls od 1 marca 2010, a od 29 października 2012 roku na kanale Boomerang. Od 3 października 2016 roku serial był emitowany na kanale Cartoon Network oraz od 4 maja 2017 roku na kanale Puls 2.

Obsada 
 Don Brown –
 Tom,
 Droopy (I seria)
 Sam Vincent – Jerry
 Michael Donovan –
 Spike,
 Droopy (II seria)
 Colin Murdoch – Butch
 Reece Thompson –
 Chantal Strand,
 Nibbles
 Frank Welker – Tyke
 Nicole Oliver – Mamcia Dwa Buty
 Anna Plowright – Toodles
 Tom Kenny – Topsy Lightning
 Dee Bradley Baker – Meathead

Spis odcinków 
Premiery w Polsce:
 TV Puls
 I i II seria  – 1 marca 2010 roku.
 Boomerang
 I seria – 29 października 2012 roku,
 II seria – 18 marca 2013 roku.

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2006
Seriale telewizyjne zakończone w 2008
Filmy o Tomie i Jerrym
Seriale telewizyjne Decode Entertainment
Seriale wytwórni Warner Bros. Animation